ZM poate fi:

 Zambia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .zm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Zambia

Legături externe 
  „zm” la acronymfinder.com